Mwali, a a Comore-szigetekhez tartozó Mohéli sziget nevének a helyi comorei változata
Mwali, folyó a Kongói Demokratikus Köztársaságban